Torneig de tennis masculí: Gazprom Hungarian Open 2017
 Torneig de tennis femení: Hungarian Ladies Open 2017